Storytelling – metoda badawcza z zakresu badań jakościowych
 Storytelling – rodzaj marketingu wykorzystującego opowieści